Paraninoe är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levenstein 1977. Paraninoe ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paraninoe